Von Böhmen ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:
 Emma von Böhmen († 1005/1006), böhmische Fürstin
 Ludmilla von Böhmen (um 855/60–921), Heilige
 Wenzel von Böhmen (um 908–929/937), Heiliger, Herzog von Böhmen